Saray (district, Tekirdağ), een Turks district in de provincie Tekirdağ
 Saray (district, Van), een Turks district in de provincie Van
 Saray (Eldivan), een plaats in district Eldivan in de Turkse provincie Çankırı
 Saray : Perzisch woord voor "Paleis". In het Ottomaanse Rijk stond het voor een administratief gebouw, verantwoordelijk voor het Bestuur.